Kalinino kan syfta på:

Geografi

Armenien 

 Tashir (ort), Lorri,

Azerbajdzjan 

 Yeni Zod, ort, Goygol Rayon,

Kazakstan 

 Kalīnīno, ort, Almaty, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar